Лужичани се може односити на:
 Лужичани, становници Лужице
 Лужички Срби, западнословенски народ
 Лужички Срби (племенски савез), бивши западнословенски племенски савез
 Лужичани (племе), бивше западнословенско племе

Види још 
 Лужички Срби (вишезначна одредница)